Bidoma indivisa is een hooiwagen uit de familie Biantidae. De wetenschappelijke naam van Bidoma indivisa gaat terug op Silhavý.

Biantidae